Berești ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:
 Berești, Stadt im Kreis Galați
 Berești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Berești (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Berești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Berești-Bistrița, Gemeinde im Kreis Bacău
 Berești-Meria, Gemeinde im Kreis Galați
 Berești-Tazlău, Gemeinde im Kreis Bacău